Miejscowości:
 Hildreth – wieś w USA, w stanie Nebraska

Osoby o tym nazwisku:
 Mark Hildreth – kanadyjski aktor
 Peter Hildreth – brytyjski lekkoatleta
 Will Hildreth – indyjski lekkoatleta